Thas steht für:

 Joseph A. Thas, ein belgischer Mathematiker, der sich mit Kombinatorik und deren Anwendungen in der Geometrie (Endliche Geometrien) beschäftigt
 Thas (Einheit), ehemaliges Längenmaß in der birmanischen Provinz Pegu

Siehe auch:
 Tas